Journey (англ. — путешествие) — многозначное слово.

Музыка 

Journey — американская рок-группа.

Альбомы 

  — альбом Arthur Brown’s Kingdom Come 1973 года.
  — поп-альбом 1974 года.
  — альбом 1974 года.

 Journey — дебютный альбом группы Journey 1975 года.
  — джаз-альбом 1993 года.

Песни 

  — песня 2010 года.
  — двусторонний сингл 2011 года.
 Journey — открывающая композиция альбома Tides (2013) исполнителя Phaeleh.

Видеоигры 
 Journey — видеоигра компании Bally Midway, 1983.
 Journey — видеоигра компании Infocom, 1989.
 Journey — видеоигра компании Thatgamecompany, 2012.

См. также 
 Путешествие